Aeduellidae — семейство вымерших лучепёрых рыб из отряда палеонискообразных или, по другой классификации, из монотипического отряда Aeduelliformes.

Классификация 
 Род 
  — каменноугольный период, около 315 млн лет назад, Юта, США. Вид описан на основе полного скелета. Вторая находка из Нью-Мексико, США.
 Род  — пермский период, Чехия, Франция.

Примечания 

Палеонискообразные
†
Рыбы каменноугольного периода
Рыбы пермского периода